Chezelles (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Chezelles (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym